Буврон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Буврон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара